Six Mile steht für folgende geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Six Mile (Georgia), Ort im Floyd County
 Six Mile (South Carolina), Ort im Pickens County
 Six Mile, früherer Name der Gegend um Granite City (Illinois), Ort im Madison County

in Neuseeland:
 Six Mile (Neuseeland), Ortschaft im Tasman District, Südinsel

Siehe auch:
 Six Mile Township
 Six Mile Creek 
 Sixmile Island
 Sixmile Lake